Кассельский — посёлок сельского типа в Нагайбакском районе Челябинской области.

История 
Был основан в 1842 году, первоначально имел статус военного поселения — пост № 1 Оренбургского казачьего войска в новолинейном районе. Название получил в память о сражении русских войск с наполеоновской армией рядом с городом Кассель в Германии 30-31 сентября 1813 года.

Инфраструктура 
В посёлке находится Кассельский музей национальных культур, средняя общеобразовательная школа, детский сад, отделение связи.

Примечания 

Населённые пункты Нагайбакского района